Ел Треинта и Куатро има више значења:

 Ел Треинта и Куатро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Треинта и Куатро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику